La nazionale Under-20 di pallavolo femminile dei Paesi Bassi è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dei Paesi Bassi con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
paesi Bassi
Pallavolo Under-20